Oekraïens voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Oekraïens voetbalelftal onder 16 (vrouwen)